Biografies
 Wu Yi (rei), rei de la Dinastia Shang
 Wu Yi (Tres Regnes), general militar de Liu Zhang i Shu Han
 Wu Yi (política), política del govern de la República Popular de la Xina